Alicia Monet (* 16. Juli 1964 in den USA; † 12. September 2002 ebenda) war eine US-amerikanische Pornodarstellerin und Erotik-Tänzerin. Sie trat auch unter den Namen Alisha Monet und Holly Wood auf.

Leben 
Alicia Monet drehte zwischen 1984 und 1989 diverse Filme. 1989 hatte sie eine Szene mit dem aus Italien verpflichteten Pornostar Rocco Siffredi zu drehen, dessen ruppige Herangehensweise ihr Schmerzen bereitete. Nach einigen freundlichen Ermahnungen und weiteren Schmerzen sollte sie mit ihm eine Fellatio-Szene drehen. Sie fing wie gewohnt an und biss ihm schließlich aus Leibeskräften in den Penis. Der damalige Star musste ins Krankenhaus und einige Wochen pausieren. Später verklagte er die Produktionsgesellschaft, da er einige Drehs deshalb absagen musste.

Laut einem Interview mit Rocco Siffredi war Monet damals stoned, steigerte sich in Hysterie und lief danach nackt durch die Straßen. Dieser Vorfall und ein weiterer – Monet hatte einen Striptease dadurch gewürzt, dass sie mit einem geladenen Revolver masturbiert und danach das Publikum mit dem Revolver bedroht hatte – führten dazu, dass sie nicht mehr gebucht wurde.

Alicia Monet zog sich danach aus der Öffentlichkeit zurück. Sie starb am 12. September 2002 an einer Überdosis Methamphetamin.

Weblinks 
 
 
 Links : Tracey Adams, rechts Alicia Monet als Mother Goose, in: The Beauty And the Beast, Regie: Paul Thomas
 Biographie Alicia Monet (in englischer Sprache)
 Interview mit Rocco Siffredi ,1998 (in englischer Sprache)

Einzelnachweise 

Pornodarsteller
US-Amerikaner
Geboren 1964
Gestorben 2002
Frau